USS Princeton ha sido el nombre recibido por seis buques de la Armada de los Estados Unidos.

, una balandra de hélice botada y asignada en 1843, el primer buque propulsado por una hélice de la Armada de los Estados Unidos, que sufrió una explosión fatal en 1844
, un buque de transporte botado en 1851 que entró en servicio en 1852
, un cañonero botado en 1897 que entró en servicio en 1898
, un portaaviones ligero que entró en servicio en 1943, hundido en el golfo de Leyte en 1944
, un portaaviones que entró en servicio en 1945, que sirvió en las guerras de Corea y Vietnam, que fue reclasificado como LPH-5 en 1959, y que fue dado de baja en 1970
, un crucero lanzamisiles asignado en 1989, que continua en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos